Schlossbach und Schloßbach sind geographische Namen:

Gewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Schloßbach (Bernrieder Bach), rechter Zufluss des Bernrieder Bachs nach Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schlossbach, rechter Oberlauf des Breitibachs bis etwa Schlossbreiti, Gemeinde Dübendorf, Bezirk Uster, Kanton Zürich 
 Schlossbach (Bückeburger Aue), linker Zufluss der Bückeburger Aue nach Bückeburg, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen
 Schlossbach (Eckbach), linker Zufluss des Eckbachs bei Kirchheim an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Schloßbach (Faggenbach), rechter Zufluss des Faggenbachs oder der Fagge unter Schloss Bernegg, Gemeinde Kaunerberg, Bezirk Landeck, Bundesland Tirol
 Schloßbach (Gasteiner Ache), linker Zufluss des Gasteiner Ache bei Schlößl, Gemeinde Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Bundesland Salzburg
 Schlossbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt in Herisau, Kanton St. Gallen
 Schloßbach (Gleißenbach), rechter Zufluss des Gleißenbachs (im Echinger Stausee zum Mittlere-Isar-Kanal) bei Hüttenfurth, Gemeinde Eching, Landkreis Eching, Bayern
 Schlossbach, Oberlauf des Göttchesbachs oder Götgesbach bei Röttgen (kreisfreies Bonn), Nordrhein-Westfalen
 Schlossbach, deutscher Name des Graški potok, Bach bei Grad, Region Goričko, Slowenien
 Schlossbach (Haldenbach), linker Zufluss des Haldenbachs (zum Federbach, zur Lein) in Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schlossbach (Inn), linker Zufluss des Inn in Zirl, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schlossbach (Kocher) – drei Zuflüsse des Kochers – siehe auch die Liste der Zuflüsse des Kochers – in Baden-Württemberg; flussabwärts: 
 Schlossbach oder Steinbach (Kocher, Waiblingen), linker Zufluss des Mühlkanal Scherrenmühle (Kocher-Seitenkanal) vor der Scherrenmühle von Fachsenfeld-Waiblingen, Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Schlossbach (Kocher, Kleinaltdorf), linker Zufluss bei Kleinaltdorf, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall
 Schloßbach (Kocher, Braunsbach), rechter Zufluss in Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Festenburger Schlossbach, Zufluss der Lafnitz im östlichen Österreich
 Schlossbach (Mutschbach), linker Zufluss des Mutschbaches in Sankt Oswald bei Plankenwarth, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schlossbach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Talhausen, Gemeinde Epfendorf, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Schloßbach (Schindelbach), linker Zufluss des Schindelbach (zum Finkenbach) nach Mörsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schlossbach, anderer Name des Schintertalbachs, ein Zufluss der Amraser Gießen, Tirol
 Schlossbach, Oberlauf des Schlimbachs (zum Steinibach, zur Reuss im Vierwaldstättersee) in der Gemeinde Kriens, Wahlkreis Luzern-Land, Kanton Luzern
 Schlossbach (Södingbach), linker Zufluss des Södingbachs (zur Kainach (Mur)) bei Berndorf, Gemeinde Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schlossbach (Wildbach), linker Zufluss des Wildbach (Ustermer Aa) in Wetzikon, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Sonstige geografische Objekte:
 Schloßbach, von 1938–1946, zuvor Pillupönen, deutsche Namen einer Siedlung im ehemaligen Ostpreußen, heute Newskoje (Kaliningrad, Nesterow), Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad
 Kap Schlossbach, Kap an der Orville-Küste, Palmerland, Antarktika
 Mount Schlossbach, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Schlossgraben (Begriffsklärung)